|-
| 146301 - || 2001 KN || 17 de maig de 2001 | Socorro || LINEAR
|-
| 146302 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146303 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146304 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146305 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146306 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146307 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146308 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146309 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146310 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146311 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146312 - || || 16 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146313 - || || 18 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146314 - || || 17 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146315 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146316 - || || 16 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146317 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146318 - || || 13 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146319 - || || 13 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146320 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146321 - || || 11 de juny de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146322 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146323 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146324 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146325 - || || 23 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146326 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146327 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146328 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146329 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146330 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146331 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146332 - || 2001 OL || 17 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146333 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146334 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146335 - || || 17 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146336 - || || 20 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146337 - || || 20 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146338 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146339 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146340 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146341 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146342 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146343 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146344 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146345 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146346 - || || 20 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146347 - || || 29 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146348 - || || 25 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146349 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146350 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146351 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146352 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146353 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146354 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146355 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146356 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146357 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146358 - || || 30 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146359 - || || 6 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146360 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146361 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146362 - || || 13 d'agost de 2001 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 146363 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146364 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146365 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146366 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146367 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146368 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146369 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146370 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146371 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146372 - || || 16 d'agost de 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 146373 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146374 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146375 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146376 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146377 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146378 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146379 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146380 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146381 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146382 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146383 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146384 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146385 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146386 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146387 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146388 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146389 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146390 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146391 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146392 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146393 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146394 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146395 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146396 - || || 22 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146397 - || || 27 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 146398 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146399 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146400 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

6